Foreigner:

 Foreigner — американская рок-группа, созданная в 1976 году Миком Джонсом.
 Foreigner — дебютный студийный альбом американской хард-рок-группы Foreigner.
 Foreigner — первый сингл группы De/Visionc нового альбома «Void».